Mount Minto kan syfta på följande platser:

Antarktis 
 Mount Minto, Antarktis

Kanada 

 Mount Minto, British Columbia, 
 Mount Minto, Nunavut, 

Robotskapade Kanadaförgreningar